Elom — juiz de Israel
Elon College — cidade da Carolina do Norte, Estados Unidos

Desambiguações de prenomes]